Georgenberg (Opper-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Miasteczko Śląskie (Duits: Georgenberg), een stad in het Poolse woiwodschap Silezië